cserszömörce, növényfaj
 cserszömörce, növénynemzetség